

Geografia 
 Auteuil – comune francese del dipartimento dell'Oise
 Auteuil – comune francese del dipartimento degli Yvelines
 Auteuil – quartiere parigino nel XVI arrondissement

Altro 
 Daniel Auteuil – attore francese